Associação Fonética Internacional (do inglês International Phonetic Association)
 India pale ale, um tipo de cerveja de lúpulo
 Instituto Português de Arqueologia, uma entidade tutelada pelo Ministério da Cultura de Portugal
 Instituto Superior Autónomo de Estudos Politécnicos, uma entidade tutelada pelo Ministério da Educação de Portugal
 International Police Association (Associação Internacional de Polícia), organização não governamental para o congraçamento e cooperação mundial dos policiais
Instituto Porto Alegre (IPA), universidade da Igreja Metodista em Porto Alegre
Agência de promoção de investimentos (do inglês Investment Promotion Agencies)
Alfabeto Fonético Internacional (do inglês International Phonetic Alphabet) 

Desambiguações de siglas